

Niemcy 
1 gmina:
 Roseburg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Stany Zjednoczone 
1 miasto:
 Roseburg – miasto w stanie Oregon